Жанна д’Арк () — футбольный клуб из города Ле Пор, Реюньон. Домашние матчи проводит на стадионе «Григорис Ламбракис»

История 
Клуб основан в 1927 году при слиянии клубов «Портуаз» и «Паризьен». В 1952 году он стал чемпионом Реюньона, прервав гегемонию «Патриота» из Сен-Дени. Затем четырежды завоевал Кубок Реюньона.

В 2002 году команда приняла участие в Кубке обладателей кубков КАФ. В первом раунде «Жанна д’Арк» добилась минимального преимущества над клубом из Маврикия , во втором раунде дома одержала победу со счётом 3:1 над мадагаскарским , но на ответную игру не явилась.

В 2008 году команда дошла до 1/32 финала Кубка Франции, одолев клуб «Феньи» (3:2). 3 января 2009 года «Жанна д’Арк» уступила команде Лиги 2 «Туру» со счётом 1:7 (четыре гола забил Оливье Жиру, три гола — , гол престижа забил Роже). В составе «Жанны д’Арк» играли Жан-Пьер Бийо, Медерик Луз, Кристоф Ламб (капитан), Родрик Кассим (Салли Серво, 23), Дидье Ривьер (Джанни Марона, 63), Иван Бораимо, Жереми Фетиссоль, Грегори Кади (Димитри Жовьен, 53), Гарри Сорейя, Норо Параизон, Шарль Роже; в составе «Тура» — Денис Рибейро, , Лоран Косельни (, 70), Моктар Мангане, Гаэтан Бонг, Юссуф Туре (, 62),  (капитан), Гаэтан Энглеберт,  (Диего Гомес, 62), Оливье Жиру, Маодомалик Фей.

В 2010 году «Жанна д’Арк» вылетела из первого дивизиона, но с первой же попытки вернулась обратно.

В клубе начинали свою карьеру , , .

Достижения 
 Чемпион Реюньона по футболу: 1
1952
 Обладатель кубка Реюньона по футболу: 4
1958, 1960, 1967, 2001
 Кубок обладателей кубков КАФ
2002—второй раунд
 Кубок Франции по футболу: 2 участия
1999/00, 2008/2009

Статистика выступлений

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Главные тренеры 
  Паскаль Бюто (2009)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на leballonrond.fr

Футбольные клубы Франции
Футбол в Реюньоне